Отт () — естонське чоловіче особове ім'я.

Відомі носії:
 Отт Ардер (; 1950—2004) — естонський поет, дитячий письменник та перекладач.
 Отт Лепланд (; 1987) — естонський співак і автор пісень.
 Отт Тянак (; 1987) — естонський ралійний гонщик.

Див. також 
 Отто